Финал Кубка французской лиги по футболу 1997 года был сыгран в субботу 12 апреля на «Парк де Пренс» и стал 3-м официальным финалом Кубка французской лиги. В финале встретились клубы Лиги 1 «Страсбур» и «Бордо». «Страсбур» одержал победу в матче в серии послематчевых пенальти после того как основное и дополнительное время матча завершились со счётом 0:0.

Путь к финалу 

[Л1] = Лига 1

[Л2] = Лига 2

Перед матчем 
Для обеих команд этот матч стал первым официальным финалом Кубка лиги в их истории. К моменту финала команды дважды в сезоне встречались между собой в матчах чемпионата Франции. В первом матче, сыгранном 2 октября 1996 года в Бордо, победу со счётом 2:1 благодаря голам Годвина Окпары и Жеральда Батикля одержал «Страсбур», причём решающий гол Батикль забил с пенальти на последней минуте встречи
.
Матч второго круга состоялся 8 марта 1997 года и закончился вничью 1:1. На гол с пенальти нападающего «жирондинцев» Папена точным ударом ответил Давид Зителли
.

Игра

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Страница финала на сайте «Экип» 
 Сезон 1996/97 на Pari-et-gagne

1997
Франция
Кубок Лиги 1997
Кубок Лиги 1997
События 12 апреля
Апрель 1997 года
Спортивные соревнования в Париже
Спорт во Франции в 1997 году